Absetz steht für:
 Absetz (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Absetz (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Absetz (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark